Lady McLeod (schip, 1845)
Lady McLeod (postzegel)